Местността „Самуилец“ се намира в околносите на град Елена. Тя е свързана с легендата за създаването на града.

Според легендата в девствените вековни гори на Еленския балкан се извивала пътека, по която минала младоженска двойка – девойката Елена от с. Къпиново и момъкът Самуил от Твърдица. Разбойници нападнали сватбата на мястото, където сега е град Елена. Похитителят не намерил път към сърцето на девойката и тя паднала убита при Конашкия мост. Погребана е в местността „Кръста“, превърната после в черковище. Самуил бил посечен на края на града и местността е назована „Самуилец“. От скръб по своята рожба родителите се заселили тук и основали селото, на което Елена с живота си дарила своето име.

Вижте също 
 Сайт на община Елена

История на Елена